Paradiso (Suíça)
 Cinema Paradiso — filme de Giuseppe Tornatore
 Gran Paradiso — elevação nos Alpes
 Paradiso Girls — banda
 Rádio SulAmérica Paradiso
 Marcopolo Paradiso — marca brasileira de carroceria de ônibus

Ver também 
 Paraíso (Divina Comédia)